IBAP steht als Abkürzung für: 

 Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, das staatliche Umweltinstitut Guinea-Bissaus
 das Institut für Berufspädagogik und Allgemeine Pädagogik in Karlsruhe
 ein sowjetisches Jagdbombenfliegerregiment (russ.: Istrebitel Bombardirowtschik Aviazii Rosii)

IBAP